Qazvīn kan syfta på följande platser:

Iran 

 Qazvin, stad, Qazvin, 
 Qazvin (provins), 
 Qazvin (shahrestan), delprovins, Qazvin, 

Robotskapade Iranförgreningar